Сан Хосе Чапулко има више значења:

 Сан Хосе Чапулко, Ла Куадриља (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Чапулко (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику